Bainbridge kan syfta på:

Storbritannien 

 Bainbridge, North Yorkshire, ort,

USA 

 Bainbridge, Georgia, countyhuvudort, Decatur County, 
 Bainbridge, Indiana – ort i Putnam County, 
 Bainbridge, Ohio, Ross County – ort 
 Bainbridge, New York – ort i Chenango County, 
 Bainbridge, Ohio, Geauga County – ort 
 Bainbridge, Pennsylvania – ort i Lancaster County,